Balassa Imre, erdélyi vajda 1538–1540 között, Balassi Bálint nagybátyja
 Balassa Imre (17. század –1683) birtokos, (balassagyarmati gróf) (Balassy)
 Balassa Imre (1886–1974) zenekritikus, író, publicista, dramaturg, színházi rendező, műfordító

Jegyzetek